Cappone
 Pesce cappone
 Lionel Cappone